LAssemblea Legislativa, en alguns indrets coneguda també com a Assemblea Nacional és l'instrument polític òrgan de representació de caràcter legislatiu. Coincideix amb la cambra baixa d'una legislatura bicameral en alguns països. Les seves competències varien segons el tipus de govern. Es pot posseir tots els poders, en general regit pel comitè, o pot funcionar dins de la branca legislativa del govern.

La paraula té el seu origen i inspiracions de l'Assemblea Nacional Francesa, que va ser responsable de la redacció d'una constitució durant la Revolució Francesa.

Vegeu també 
 Assemblea Legislativa Francesa, creada per la Constitució de 1791, i va succeir a l'Assemblea Nacional Constituent.

Referències 

Parlaments